
Molekulska formula -{C20H42}- se može odnositi na:

 Fitan
 Ikosan